En Pologne, Witkowice peut désigner : 

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Witkowice, village.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Witkowice, village du powiat de Chodzież, 
 Witkowice, village du powiat de Konin,
 Witkowice, village du powiat de Szamotuły.

dans la voïvodie de Łódź
 Witkowice, village. 

dans la voïvodie de Mazovie
 Witkowice, village. 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Witkowice, village. 

dans la voïvodie de Silésie
 Witkowice, village.